Hinchcliffe est un patronyme porté notamment par :
 
 Andy Hinchcliffe (1969-), footballeur anglais,
  (1976-), animatrice de télévision anglaise,
 James Hinchcliffe (1986-), pilote automobile canadien,
 Philip Hinchcliffe (1944-), scénariste et producteur anglais.

Patronyme anglais